Анна Сергеевна Одинцова (1831 — не ранее 1862) — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 28-летняя богатая вдова, аристократка.

Первая и последняя, безответная любовь главного героя романа нигилиста Евгения Базарова, до знакомства с ней отрицавшего любовь.

Тургенев явно превзошел в создании полной иллюзии животрепещущей реальности.

Его Одинцовой действительно присущи волнующее обаяние женственности и естественной грации, покоряющее Базарова как бы независимо от усилий автора; трезвый и гибкий ум, способный многое понять и оценить по достоинству. При всех ее сибаритских наклонностях в каждом слове и душевном движении Одинцовой без труда угадывается женщина, искушенная разнообразным жизненным опытом и потому немного насмешливая и добродушно снисходительная ко всем окружающим ее людям.

История жизни 

…мы встречаем одну из интереснейших женских личностей Тургенева — Анну Сергеевну Одинцову, героиню «Отцов и Детей».
 Сведения ниже даны по тексту романа, указания в скобках — цитаты по предшествовавшим написанию романа авторским формуляру и плану.

[Родилась в 1831 году], зимой или весной.

Отец — Сергей Николаевич Локтев (1800—1851) известный в Петербурге и Москве красавец, аферист и игрок, который после пятнадцати лет шумной жизни в Петербурге и в Москве, кончил тем, что в [1849 году] проигрался в прах и вынужден был поселиться в глухой деревне, где скоро умер.

Мать — из обедневшего рода князей X… [умерла, когда еще муж был в полной силе в 1846 году, Анне было тогда 15 лет].

Ещё до переезда в деревню получила отличное воспитание в Петербурге.

После смерти отца, оставившего дочерям крошечное состояние, 20-летняя Анна оказалась в тяжёлом положении от свалившихся на неё забот по хозяйству и по дому в деревне, отсутствие знакомых, выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х…ю, злую и чванную старуху, и взяла на себя заботу о 12-летней младшей сестре Катерине.

Вскоре вышла замуж за очень богатого 46-летнего Одинцова, «чудак, ипохондрик, пухлый, тяжёлый и кислый, впрочем, не глупый и не злой», который, случайно её увидев, влюбился и предложил ей руку.

[В 1856 году], через шесть лет брака, Одинцов умер, оставив ей всё своё большое состояние.

Через год отправилась с сестрой за границу — в Германию, но соскучилась и вернулась в Россию.

Уединённо жила в своём имении — усадьбе Никольское, что в 40 верстах от губернского города [Орла], редко наведываясь в город.

Лето 1859 года — время её явления на страницах романа «Отцы и дети».

В июне 1859 года на балу в губернском городе встречает Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова и приглашает их погостить у себя в имении.

22 июня 1859 года Базаров и Аркадий приезжают к ней в имение Никольское, где проводят 15 дней.

Однако через два дня герои снова по пути из Марьино в деревню родителей Базарова заезжают в Никольское, но, встреченные неприветливо, через несколько часов уезжают.

Через месяц, после дуэли с Кирсановым [дуэль 20 июля], в Никольское снова приезжает Базаров, где между ним и Одинцовой происходит новое объяснение, а Аркадий делает предложение её сестре Кате. Базаров уезжает, а Одинцова живёт, наблюдая за готовящимися к свадьбе молодыми.

[25 августа] Базаров умирает, перед этим послав нарочного за Одинцовой, которая приезжает последний раз увидеться с ним.

В январе 1860 года, через неделю после свадьбы сестры Кати с Аркадием, уехала в Москву.

В дальнейшем вышла замуж за одного из будущих русских деятелей, законника [политического деятеля вроде Унковского].

Внешность 

28 лет, очень мила. Высокая, стройная, с достоинством осанки, плечи — покатые. Глаза — светлые. Волосы — блестящие, гладко зачесанные за уши, придающие девическое выражение ее лицу. Лицо милое, важное и умное; нос немного толст («как почти у всех русских»).

Выражение Базарова об Одинцовой в тексте романа — «эдакое богатое тело», по словам литературоведа Г. Н. Яковлева сразу же после выхода романа в 1862 году «вызвало журнальную драку» между журналами «Русский вестник» и «Библиотека для чтения»:
Обворожительная красавица, царица. Но неужели она могла привлечь Базарова только внешностью? Отрицательный ответ, казалось бы, ясен. Однако, видимо, не всем. Порой литераторы затевали забавную перепалку. В спор о плечах и теле Одинцовой вмешался Писарев, обративший внимание, один из немногих в ту пору, на другие стороны натуры этой одарённой женщины. Что Одинцова — не раскрашенная кукла, не модель и не пустышка, ясно с первых строк: «какой-то ласковой и мягкой силой веяло от её лица».

В то же время Тургенев далек от того, чтобы наделить свою героиню чертами ослепительной красоты или безукоризненного совершенства; о красоте он даже вовсе не говорит.

Её сила не в красоте, а в какой-то естественной прелести.

Характер 
В самом деле, Одинцова сразу производит впечатление достоинства и незаурядности. Ее портрет составлен из штрихов и деталей, которые должны были импонировать именно такому человеку, как Базаров. Аркадий все время ощущает ее душевное превосходство, и это вызывает у него в душе какое-то «изящное смирение».

«Спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица», по иным замечаниям её видно, что «эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое».

Анна Cepгeeвнa Одинцова стоит особняком в галерее женских образов Тургеневa, отмечено, что эта тургеневская героиня не относится к типу «тургеневской девушки».

Как указано в романе — характер у неё был свободный и довольно решительный. Одинцова, по мнению губернских остряков, «прошла через огонь, воду и медные трубы».

В свои 28 лет она считает, что уже прожила долгую и несчастную жизнь, однако, говорит, что «воспоминаний много, а вспоминать нечего».

Очень любит музыку, но сама не играет. Из домашних животных — красивая борзая собака (которую держит её младшая сестра).

В Петербурге получила блестящее образование, уже в деревне «прочла несколько хороших книг», но перед сном любит почитать пару страниц «глупого французского романа».

Основная характеристика героини в романе — кусок текста в главе XVI размером в целую страницу (со слов: «Анна Сергеевна была довольно странное существо» до слов «хотя ей казалось, что ей хотелось всего») — вписан на полях т. н. «парижской рукописи» в конце 1961 года в ответ на критическое замечание В. П. Боткина, что персонаж производит неясное впечатление:
Нетрудно заметить, что эта большая вставка представляет собою не что иное, как излюбленную Тургеневым предварительную характеристику героя, в данном случае Одинцовой. Характеристика указывает на такие черты личности героини, которые как бы заранее предопределяют развитие любовной коллизии романа и ее неудачный для Базарова финал.

Одинцова здесь изображается женщиной, не способной к риску в интимной жизни. С появлением этой вставки яснее ощущается зависимость между поступками Одинцовой и их тайными пружинами. В отрывке точно очерчена основа характера Одинцовой — ленивая любовь к покою, привычка к комфорту, к размеренной усадебной барской жизни, которые неизменно берут верх над всеми другими чувствами и склонностями героини.

Литературовед Д. Н. Овсянико-Куликовский, анализируя героинь писателя — «тургеневских женщин» писал, что персонаж Одинцовой — это дальнейшее развитие Ирины из романа «Дым», и главной характеристикой героини называл — отвращение к пошлости:
У Одинцовой одна из характерных черт это именно — отвращение к пошлому. Вообще в положении и роли Ирины она немыслима. Это обусловливается еще и другими чертами натуры Одинцовой, именно её спокойствием, душевной уравновешенностью, холодностью и известным эгоизмом. Ирина мирится с пошлостью, Одинцова от неё бежит. Ирина — хищница, у Одинцовой хищность уже выродилась в безвредную игру скучающей барыни. На иной взгляд, пожалуй, эти черты низведут её с пьедестала и заставят предпочесть ей страстную и грешную Ирину. Это уж будет дело субъективного взгляда и личного вкуса. …

Отношения с мужчинами 

Никогда не любила и ей кажется, что она полюбить не может.

Хотя в губернском городе о ней ползут разные слухи, но автор в формуляре указывает что она очень нравственна.

За покойного мужа вышла по расчёту, «хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека», при этом она его едва выносила и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. При этом:

Воображение её уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным.

Как указано в формуляре: «Французики ей противны — она хотела бы найти Шведа».

И в романе и в формуляре указывается, что за границей она как-то раз встретила молодого красивого шведа с рыцарским выражением лица и честными голубыми глазами, который «оставил ей довольно глубокое впечатление», но эта встреча, однако, не помешала ей заскучать за границей и вернуться в Россию.

Отношение к Базарову 
Сам автор романа И. С. Тургенев категорически не допускал, что Одинцова может полюбить Базарова:
 Одинцова так же мало влюбляется в Аркадия, как в Базарова, как Вы это не видите! — это та же представительница наших праздных, мечтающих, любопытных и холодных барынь-эпикуреек, наших дворянок. Графиня Сальяс это лицо поняла совершенно ясно. Ей бы хотелось сперва погладить по шерсти волка (Базарова), лишь бы он не кусался — потом мальчика по его кудрям — и продолжать лежать вымытой, на бархате.

Однако, даже несмотря на прямое указание автора, и современные роману критики (в частности — Д. И. Писарев считал, что если бы Базаров проявил свою страстность «двумя или тремя месяцами позднее, то Одинцова увлеклась бы ею сама до полнейшего самозабвения»), и в дальнейшем литературоведы, писали о возможности «или» для Одинцовой, и даже о её «недвусмысленном намёке на чувство». При этом основанием для игнорирования мнения автора Т. Г. Браже видела в том, что само произведение противоречит его создателю:
Комментируя впоследствии свой роман, Тургенев писал К. К. Случевскому, что «Одинцова так же мало влюбляется в Аркадия, как в Базарова». Но против Тургенева — толкователя своих произведений может выступить Тургенев — автор произведения. Изображая психологическое состояние Одинцовой, Тургенев дает такие детали, которые говорят о большем, чем заинтересованность, чувстве к Базарову.

По замечанию Г. Н. Яковлева фраза Тургенева в письме «мало влюбляется» не означает, что «не влюбляется», а влюбляется, но «мало» — что для никогда не любившей женщины может значить невероятно много, а главное — ведь вначале она собиралась сказать Базарову «одно слово», но тот покинул её, и она была вынуждена решать свой «роковой гамлетовский вопрос» — «Или?».

Отмечается, что героиня романа живёт «как бы независимо от усилий автора», её женский образ соединяет в себе различные значения «самодостаточно (без открытого авторского вмешательства)».

Прототипы 
В «Формулярном списке» героев будущего романа Одинцова значится за № 8, её прошлое и характер расписаны очень подробно, но прототип не указан.

Литературовед А. И. Батюто заметил, что хотя «почти каждый значительный персонаж в романах Тургенева имел одного или нескольких прототипов, которые рано или поздно указывались самим автором или обнаруживались в процессе литературоведческого исследования», и действительно, для ряда создания образов ряда персонажей «Отцов и детей» указаны конкретные прототипы, но:
Одинцова в этом отношении представляет собою если не единственное, то одно из весьма немногих исключений. По-видимому, не случайно авторская обобщенная ее характеристика, высказанная в письме к К. К. Случевскому («представительница наших праздных, мечтающих, любопытных и холодных барынь-эпикуреек, наших дворянок»).

Однако, Тургенев в «формуляре» прямо указал на прототип её внешности: «Наружность её вроде Княжны Долгор(укой). Очень стройна — некрасива с первого взгляда, кожа не совсем чиста, нос довольно толстый — но удивительные глаза» — речь идёт о А. С. Долгоруковой-Альбединской — фаворитке императора Александра II с начала 1850-х до 1862 года (она же была прототипом Ирины в романе «Дым» И. С. Тургенева).

Также в «формуряле» указаны прототипы для создания характеров мужа, отца и тётки героини:

Муж — в формуляре указано, что «вышла за Одинцова, очень богатого человека 46 лет, чудака и меланхолика (вроде Н. В. Киреевского)» — Н. В. Кириевский был близким знакомым семьи Тургеневых, крестным отцом младшего брата писателя С. С. Тургенева.

Отец — к характеристике «красавца, аффериста и игрока» есть в скобках приписка — «вроде Линева». В комментариях сделано предположение, что это вероятно — И. Л. Линев, художник-любитель, автор последнего прижизненного портрета Пушкина, или его сын, Л. И. Линев — отец Л. А. Линева.

Тётка — в «формуляре» прототипом указано «Mlle Berthe» — это Берта Виардо (1802—1883), незамужняя сестра Луи Виардо, мужа Полины Виардо.

Обращает на себя внимание, что писатель дал героине своё отчество.

Вероятные прототипы 
Литературоведы прототипами собирательного образа героини называли различных женщин из окружения писателя.

Полину Виардо «основным (хотя не единственным) прототипом образа Одинцовой» называет литературовед С. М. Аюпов.

Марию Александрову Маркович в качестве одного из прототипов называл Б. Б. Лобач-Жученко, обращий внимание, что в период написания романа — летом 1860 года Тургенев познакомился с ней, и как ей самой писал 13 августа А. И. Герцен: «Тургенев очарован Вами», при этом сам Тургенев, говоря о М. А. Маркович пользовался почти теми же словами, что и в «формуляре» Одинцовой, а в их переписке заметны почти буквальное совпадение споров Базарова с Одинцовой:

Это очень милая, умная, хорошая женщина с поэтическим складом души (…). Чур не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что она не очень красива.

В «формуляре» она действительно упоминается — писателем указано, что от «M (арии) А(лександровны)» взята манера говорить — но не для персонажа А. С. Одинцовой, а для её сестры Катерины.

Связь с героинями других литературных произведений 
Г. Н. Яковлев отмечал («Ах, лукавый Тургенев!»), что вскользь брошенная в романе, но отмеченная Тургеневым уже в формуляре, характеристика героини «Говорит по- русски отлично, даже слишком хорошо», явно наводит на образ пушкинской Татьяны Лариной, которая, как известно, «по-русски плохо знала».

По мнению А. И. Батюто прототипом образа Одинцовой вероятно стал другой литературный персонаж — Беловодова из романа Гончарова «Обрыв», ещё до выхода романа его отрывок «София Николаевна Беловодова» был напечатан в февральском номере журнала «Современник» за 1860 год — за несколько месяцев до появления у Тургенева замысла «Отцов и детей», и тогда Беловодова не понравилась Тургеневу. Как пишет литературовед «есть основание предполагать, что появление образа Одинцовой в романе „Отцы и дети“ в какой-то мере обусловлено творческим соревнованием с Гончаровым» и отмечает, что если такое соревнование имело место быть — то победа осталась за Тургевневым:
Беловодова и Одинцова похожи друг на друга как сестры-близнецы с той, однако, весьма существенной и далеко не случайной разницей, что, типологически родственный холодной красавице Гончарова, тургеневский образ получился несравненно более живым, впечатляющим и привлекательным. Идя в данном случае вслед за Гончаровым, Тургенев явно превзошел своего предшественника в главном — в создании полной иллюзии животрепещущей реальности.

Усадьба Никольское 

Одинцовой принадлежит имение Никольское, что в 40 верстах от губернского города; в плане романа указано, но зачёркнуто — Орла.

Усадьба, где развивается вторая половина романа, как его пространственное составляющее играет важную роль в развитии сюжета.

Описание усадьбы в романе подробно, поэтично воспроизводится её атмосфера, порожденная повседневным бытом обитателей усадьбы, и, как отмечается литературоведами, это не только «типичный для Тургенева композиционный зачин перед встречей Базарова и Аркадия с Одинцовой» — образ усадьбы представлен несколькими точками зрения и персонажными оценками, темпоральным контрастом («тогда» — «теперь»), оживляющими образ, и «как будто» относит образ усадьбы к прошлому.

С. М. Аюпов обратил внимание, что автор всячески подчёркивает сходство дома, где живёт Одинцова, с находящимся рядом храмом.

Литературовед Ю. В. Лебедев отмечал, что «всё это отнюдь не случайные детали» в подробном описании поместья — свидетеля старой аристократической культуры, и в том впечатлении, которое оно производит на героев:
Над миром аристократического поместья царствует призрак покойного Одипцова. Жизнь скоротечна, тщетны были надежды хозяина усадьбы прочно укорениться в ней. Но прошлое, как показывает Тургенев, не уступает без боя своих позиций, властвует над настоящим. … Смелого отрицателя традиций, преданий и авторитетов Тургенев сводит лицом к лицу с бывшим хозяином поместья: «Над средним диваном висел портрет, и, казалось, недружелюбно глядел …». Базаров робеет перед этим взглядом в окружении аристократического быта: «Аль удрать?».

Имела ли усадьба конкретный прототип — точно неизвестно. Тургенев заканчивал писать роман в 1861 году в своей усадьбе Спасское-Лутовиново.

Литературоведами отмечено, что только три топонима названы в романе: Марьино — усадьба Кирсановых, Никольское — усадьба Одинцовой, и Хохловские выселки, но в плане романа писатель указал, что усадьба находится недалеко от города Орла (вначале было 20 верст, затем изменил на 30, в романе указано 40), а также указано что постоялый двор — «вроде Далматовского».

Однако, по мнению краеведа В. А. Новикова название усадьбы в романе реальное — речь идёт о «Ситово, Никольское тож, село» ныне в Тульской области:
Возьмите описание в романе усадьбы, в которой жила героиня произведения Анна Сергеевна Одинцова. Она напоминает ситовскую усадьбу Свечиных. И название села Никольское — не случайное. Это второе название села Ситово. Недалеко от него есть сельцо Одинцово, которое когда-то принадлежало родственникам Тургенева по отцовской линии. Возможно, что это и помогло ему наделить такой фамилией овою героиню. В нескольких километрах от Ситова есть деревня Марьино, которая, очевидно, также чем-то привлекла внимание Тургенева.

Усадьбой и селом владел Фёдор Александрович Свечин (1844—1894), заядлый охотник, автор ряда книг про охоту, знакомый с И. С. Тургеневым, который бывал в усадьбе. О времени проведённом в Ситово-Никольское писатель тепло вспоминал в письме А. И. Свечиной от 2 марта 1859 года: «пребыванье в Вашем деревенском доме — всегда было сохранено в моей памяти как одно из самых приятных впечатлений всей моей прошедшей жизни…».

Усадьба в селе Ситово-Никольском — не сохранилась, церковь при ней — ныне в полуразрушенном состоянии.

Примечания

Литература 
 Кто такая Одинцова? // Г. Н. Яковлев — Спорные истины «школьной» литературы. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 157 с. — (Серия «Библиотека учителя»).
 Одинцова и другие (о метафизической сущности романа «Отцы и дети») // С. М. Аюпов — Эволюция тургеневского романа 1856—1862 гг.: Соотношение метафизического и конкретно-исторического. — Казань, 2001

Источники 
 Анна Сергеевна Одинцова / «Формулярный список действующих лиц». Подготовительные материалы к роману «Отцы и дети» // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. / Редкол.: М. П. Алексеев (гл. ред.) и др.; ИРЛИ. 2-е изд., испр. и доп. — Т. 12. Либретто комических опер; Водевиль; Стихотворения; Речи; Записки общественного назначения; Автобиографическое; Незавешенное; DUBJA; 1840—1883. — М.: Наука, 1986. 813 c. — стр. 568—569

Персонажи романа «Отцы и дети»
Вымышленные женщины
Вымышленные дворяне